Als Goliath Jagwagen wurden folgende Fahrzeuge entwickelt:

 Goliath Jagdwagen Typ 31 (1956)
 Goliath Jagdwagen Typ 34 (1957–1961)